Senhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Senhouse († 1626), englischer Bischof von Carlisle
 William Senhouse († 1505), englischer Bischof von Durham
 William Senhouse Kirkes (1822–1864), englischer Physiologe

Senhouse steht auch für:

 River Senhouse, ein Fluss auf Dominica